XXII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2001 odbyły się w Czechach między 8 a 16 września 2001 roku. Mecze rozgrywane były w dwóch halach w Ostrawie.

Tytułu sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Włoch, jednak mistrzostwo zdobyła reprezentacja Jugosławii, która pokonała w 3-setowym finale obrońców tytułu (25:21, 25:18, 25:20). Był to pierwszy złoty medal mistrzostw Europy w historii jugosłowiańskiej siatkówki. 

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został jugosłowiański atakujący Ivan Miljković. Ten sam zawodnik dostał również nagrodę w kategorii najlepszego punktującego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 reprezentacji, które zostały podzielone na dwie grupy: I i II. 
Z każdej grupy drużyny z miejsc 1 i 2 awansowały do półfinałów, 3 i 4 walczyły o końcowe rozstawienie na 5. i 7. miejscu, a 5 i 6 zakończyły swój udział w mistrzostwach.
Po półfinałach rozegrany był mecz o 3. miejsce oraz finał, który wyłonił zwycięzcę.

Hale sportowe

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
2001 w piłce siatkowej
2001 w Czechach
Piłka siatkowa w Czechach
Sport w Ostrawie